Кордофан:
 Кордофан — историческая провинция Судана.
 Кордофан — плато в Африке.